

Patronyme 
 (par ordre chronologique)
 René Huchon (1872-1940), universitaire français, néogrammairien et angliciste ;
 Jean Huchon (1928-2009), homme politique français ;
 Jean-Paul Huchon, (1946-), homme politique français.

Ichtyologie 
 Le huchon est un poisson de la famille des salmonidés.